O Dow Jones Transportation Average (DJTA, também chamado de "Dow Jones Transports") é um índice do mercado de ações dos EUA da S&P Dow Jones Indices do setor de transporte e é o indicador mais amplamente reconhecido do setor de transporte norte-americano. É o índice de ações mais antigo ainda em uso, ainda mais antigo que seu parente mais conhecido, o Dow Jones Industrial Average.

Evoluções anuais

Links externos 

 Official Website
 Yahoo! Finance page for ^DJT
 Bloomberg page for TRAN:IND
 Dow Jones & Company website
 Yahoo: Chart of DJTA performance (1928-present)
 chart of DJT vs SPX from Yahoo! Finance

Bolsa de Valores de Nova Iorque